Ба́нк вре́мени () — это организация, учитывающая (фиксирующая) для своих участников, сколько часов своего времени потратил тот или иной участник на оказание различных услуг другим участникам (приход на счёт участника в банке времени) и сколько времени было потрачено другими участниками на оказание потреблённых услуг тем или иным участником (расход со счёта участника в банке времени). Организовывается обмен услугами между людьми, их сообществами, организациями, учреждениями, предприятиями, взаимное кредитование и взаимопомощь (сотрудничество, кооперация).

Расчётной единицей для всех видов услуг является один час затраченного времени (в США — «Time-Dollar»), в Японии «DanDan» («I thank you very much»). Время всех участников оценивается одинаково, вне зависимости от содержания выполненной работы, от образования, навыков и умений: 1 астрономический час = 1 учётной единице.

Философия банка времени 
Обычно банк времени базируется на пяти основополагающих принципах:
 Мы все обладаем ценными качествами
 Некоторые работы не имеют цены
 Помощь действует лучше, если она обоюдная
 Мы нужны друг другу в социальной сети
 Каждый человек имеет значение
Многие добавляют также:
 Добровольность
 Благотворительность
 Взаимность
 Практичность
 Социальная направленность
В условиях финансового кризиса время рассматривают как альтернативный внеденежный эквивалент стоимости (см. экономика, основанная на временном факторе).

Типы банков времени 
Различают несколько типов банков времени: волонтёрский, производственный, волонтёрско-производственный, объединённый.

Волонтёрский банк времени 
Волонтёрский банк времени производит операции со временем при взаимопомощи волонтёров.

Примерный перечень взаимных услуг такого банка:
 Создание/изготовление различных товаров, продуктов, за исключением продуктов питания и медицинских препаратов
 Установка/передвижение бытовой техники, предметов интерьера, перенос грузов
 Все виды работ, связанные с использованием информационных технологий (установка/администрирование компьютерного оборудования и программного обеспечения, создание компьютерных программ и продуктов)
 Педагогическая помощь (репетирование, консультирование, инструктаж)
 Услуги няни и социального работника
 Юридическая помощь (консультирование, представление интересов в суде и т. д.)
 Производство бытовых услуг (парикмахерские услуги, прачечные работы и т. д.)
 Информационные услуги (поиск необходимой информации и литературы)
 Переводческие работы (иностранные языки, сурдоперевод, начитывание текстов на аудионосители и т. д.)
 Услуги по организации/проведению мероприятий (семинаров, тренингов, праздников, выставок и т. д.)
 Транспортные и курьерские услуги
 Уборка и ремонт зданий, помещений, территорий

Производственный банк времени 
Производственный банк времени специализируется на операциях с производственным временем работников и между организациями. Обеспечивается гибкий график рабочего времени, бесплатная взаимопомощь людей на работе, а также взаимные бесплатные услуги между различными организациями.

Волонтёрско-производственный 
Часто такой банк создаётся при квартирном товариществе.

Объединённый банк времени 
Такой банк выполняет все виды операций со временем — как волонтёрского, так и производственного типов.

Функционирование банка времени 
Все операции современного банка времени проводятся клиентами через веб-сайт. Руководит работой банка координатор (либо правление). К работе банка привлекаются эксперты, которые проверяют наличие сертификата при выполнении специфических услуг его клиентами (медицинские, информационные, уход за детьми и др.). Количество клиентов банка может колебаться от нескольких человек до нескольких сотен. Чтобы получить возможность участвовать в программе, необходимо пройти тренинг общения, доказать качество предоставляемых услуг и подтвердить собственную биографию. Разработано специальное программное обеспечение «Timekeeper» — база данных предлагаемых товаров и услуг. Координатор уведомляется участниками сделки о количестве потраченных часов и вносит записи в кредит и дебет соответствующих счетов.

Производственный банк времени функционирует по правилам, которые предусмотрены методическими рекомендациями:
 Накопленный за месяц излишек времени работник передаёт в банк времени, причём 85 % этого времени заносится на лицевой счёт работника, а 15 % передаётся в фонд общего пользования (фонд начальника).

 Накопленное время в банке подлежит использованию в течение года.

 Руководство банком осуществляется правлением в количестве двух человек — представителя администрации и профсоюза. Правление избирается сроком на один год на профсоюзном собрании подразделения.

 Выдача времени из банка производится решением правления по заявлению работника. Полученное время может быть использовано в течение календарного месяца, и неиспользованная часть возвращается в банк. Допускается по согласованию с начальником взятие отгула за счёт времени из банка.

 Фонд общего времени может быть использован для оказания безвозмездной помощи отдельным работникам или для проведения общественных мероприятий.

 При использовании рабочего времени из банка за работником сохраняется установленная заработная плата за месяц. В карте учёта отработанного времени делается запись о получении из банка или отчисления в банк рабочего времени.

История 
В 1977 году в СССР был создан первый «Банк времени» производственного типа на хлебокомбинате города Кохтла-Ярве (Эстония), на котором работники использовали гибкое рабочее время. В этом же городе 18 февраля 1980 года был осуществлён эксперимент по обороту времени, подобно денежному обороту. В ходе этого эксперимента был осуществлён обмен времени на услуги между банками времени трёх организаций: НИИ сланцев, Хлебокомбината и ТЭЦ. Большую информационную поддержку по распространению идеи банка времени в СССР оказала «Литературная газета», а в Эстонии — газета «Северное побережье».

В 1978 году с опытом работы «Банка времени» познакомился американский журналист Дэвид Шиплер, после чего идеей заинтересовались в США.

Инициатором создания волонтёрского движения «Банк времени» является юрист и общественный деятель Эдгар Кан. К этой мысли он пришёл в 1980 году. Банк времени представляет собой инструмент повышения эффективности волонтёрской деятельности в общине, позволяющий подобрать определённым волонтёрам соответствующую им работу, выявлять потребности, привлекать и вербовать новых волонтёров, «платить» волонтёрам за их работу, а также отслеживать и контролировать волонтёрскую деятельность. Популярности «Банка времени» способствовала публикация книги Эдгара Кана «Больше нет одноразовых людей» (). Первые шесть американских банков времени возникли по его инициативе в 1987 году, в Англии — в 1998 году. Это социальное движение взаимопомощи распространилось по многим странам мира.

Возрождение идеи банков времени в России, но уже в волонтёрской форме, произошло в 2006 году в Нижнем Новгороде.
Намечается открытие банков времени и в других городах России. Первый волонтёрский банк времени начал функционировать в Таллине в 2009 году., а в 2011 г. — в СПб.

В начале 2010 года на Украине стартовал международный проект «Региональная Обменная Система „Банк Времени“». В России запущен стартап «TimeRepublik», предоставляющий возможность использовать банк времени для поиска новых клиентов.

Все шире, особенно в США, для банковских операций (банкинг) со временем используется термин «Time banking».
Всего известно около 250 моделей банка времени, существующих под разными названиями: «Доллар времени», «Местная система обмена времени», «Банки времени», «Районный обмен услугами», «Член общины — члену общины», «Банк счастья» (социальная сеть банковских услуг в Эстонии).

См. также 
 Экономика, основанная на временном факторе
 Социальный капитал
 Свободные деньги
 Частная валюта
 LETS
 Итакский час
 Трудодень
 Cincinnati Time Store
 Пищевой банк
 Неортодоксальная экономика
 Зелёная экономика

Примечания

Литература 
 Методические рекомендации для перевода ИТР и служащих предприятия на скользящий (гибкий) график работы/составитель В. М. Лившиц. Кохтла-Ярве. НИИ сланцев. 1977.
 Лившиц В. М. Банк времени. В кн. Тезисы докладов II Республиканского научно-практического семинара. Таллин. 1979. С. 138—140.
 Лившиц В. М. Скользящий график работы. Таллин. 1984
 Никонова Г. Ф. Применение скользящего графика работы на Кохтла-Ярвеском хлебокомбинате: Тез. Респ. науч.-практ. конф. Кохтла-Ярве, 22—23 мая 1980 г./ НИИсланцев. Кохтла-Ярве, 1980. С. 79—80
 А. Левиков. Калужский вариант. М. Политиздат. 1980.
 Cahn, Edgar S. No More Throw Away People. Washington, DC: Essential Books, 2004.
 Хайек Ф. А. Частные деньги. — М.: Институт национальной модели экономики, 1996. — ISBN 5-900520-06-4.

Ссылки 
 timebank.ru // Нижегородский банк времени
 ZeitBank.net // Банк времени в Мюнхене 
 bankvremeni.org // Региональная Обменная Система «Банк Времени»
 Edgar Cahn, In His Own Words…  // Эдгар Кан о Банке времени (видео) 

Экономические термины
Социальная психология
Рабочее время
Безналичные расчёты
Благотворительные организации
Управление временем